Куруозек — река в России, протекает по Кош-Агачскому району Республики Алтай. Устье реки находится в 26 км по правому берегу реки Бар-Бургазы. Длина реки составляет 26 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Бар-Бургазы
Реки Кош-Агачского района